Spojení písmene U a číslice 2 může mít různé významy:

 Lockheed U-2 – typ amerického špionážního letadla
 
 U2 – irská rocková skupina
 Aféra U-2 – jedna z afér studené války
 Polikarpov U-2 – U-2 bylo označení sovětského letounu Polikarpov Po-2 před rokem 1944
 U2 – linka berlínského metra

Externí odkazy 
 
 

Zkratky
Značky